Џон Вејн је име више особа:
 Џон Вејн (глумац)
 Џон Вејн (нобеловац)